Di seguito una lista di asteroidi dal numero 247001 al 248000 con data di scoperta e scopritore.

247001-247100 

|-
| 247001 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247002 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247003 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247004 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247005 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247006 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247007 - ||  || 11 novembre 1999 || CSS
|-
| 247008 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247009 - ||  || 12 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247010 - ||  || 6 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247011 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247012 - ||  || 1 novembre 1999 || LONEOS
|-
| 247013 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 247014 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247015 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 247016 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247017 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247018 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 247019 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 247020 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 247021 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 247022 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 247023 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247024 - ||  || 4 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247025 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247026 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 247027 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 247028 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 247029 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 247030 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 247031 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 247032 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 247033 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 247034 - ||  || 9 febbraio 2000 || Korlević, K.
|-
| 247035 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 247036 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 247037 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 247038 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 247039 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 247040 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 247041 - ||  || 26 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 247042 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 247043 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 247044 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 247045 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 247046 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 247047 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 247048 - ||  || 26 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 247049 - ||  || 27 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 247050 - ||  || 11 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 247051 - || 2000 LZ || 2 giugno 2000 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 247052 - ||  || 1 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 247053 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 247054 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 247055 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 247056 - ||  || 22 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247057 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247058 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247059 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247060 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247061 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247062 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247063 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247064 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 247065 - ||  || 20 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 247066 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247067 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247068 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247069 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247070 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247071 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247072 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 247073 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247074 - ||  || 6 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247075 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247076 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247077 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247078 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247079 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247080 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247081 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247082 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247083 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247084 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247085 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247086 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247087 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247088 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247089 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247090 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247091 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247092 - ||  || 21 settembre 2000 || NEAT
|-
| 247093 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247094 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247095 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247096 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247097 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247098 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247099 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247100 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|}

247101-247200 

|-
| 247101 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247102 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247103 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 247104 - ||  || 21 settembre 2000 || Buie, M. W.
|-
| 247105 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 247106 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247107 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247108 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247109 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 247110 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247111 - ||  || 3 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247112 - || 2000 UL || 19 ottobre 2000 || Needville
|-
| 247113 - ||  || 18 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247114 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247115 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247116 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247117 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247118 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247119 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247120 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247121 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247122 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247123 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247124 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247125 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247126 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 247127 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247128 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247129 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247130 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247131 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247132 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247133 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247134 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247135 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247136 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247137 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247138 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247139 - ||  || 27 novembre 2000 || Hug, G.
|-
| 247140 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247141 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247142 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 247143 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 247144 - ||  || 18 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 247145 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247146 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247147 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247148 - ||  || 1 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 247149 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247150 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247151 - ||  || 8 dicembre 2000 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 247152 - ||  || 7 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247153 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247154 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 247155 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 247156 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247157 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247158 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247159 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247160 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247161 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 247162 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247163 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 247164 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 247165 - ||  || 31 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 247166 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 247167 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 247168 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 247169 - ||  || 14 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 247170 - ||  || 16 gennaio 2001 || Calar Alto
|-
| 247171 - ||  || 21 gennaio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 247172 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 247173 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 247174 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 247175 - ||  || 20 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 247176 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 247177 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247178 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247179 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247180 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247181 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247182 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247183 - ||  || 25 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 247184 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 247185 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 247186 - ||  || 14 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 247187 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 247188 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 247189 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 247190 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 247191 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 247192 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 247193 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 247194 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 247195 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 247196 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 247197 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 247198 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 247199 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 247200 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|}

247201-247300 

|-
| 247201 - ||  || 31 luglio 2001 || Klet
|-
| 247202 - || 2001 PR || 6 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247203 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247204 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247205 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247206 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247207 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247208 - ||  || 13 agosto 2001 || Boattini, A., Tesi, L.
|-
| 247209 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247210 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247211 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247212 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247213 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247214 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247215 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247216 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247217 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247218 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247219 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247220 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247221 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247222 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247223 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247224 - ||  || 23 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247225 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 247226 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 247227 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247228 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247229 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247230 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 247231 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 247232 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247233 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 247234 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247235 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247236 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247237 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247238 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247239 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247240 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247241 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 247242 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 247243 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247244 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 247245 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247246 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247247 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247248 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247249 - ||  || 11 settembre 2001 || Terre Haute
|-
| 247250 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247251 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247252 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247253 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247254 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 247255 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 247256 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 247257 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 247258 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 247259 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247260 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247261 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247262 - ||  || 9 settembre 2001 || NEAT
|-
| 247263 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 247264 - ||  || 19 settembre 2001 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 247265 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247266 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247267 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247268 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247269 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247270 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247271 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247272 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247273 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247274 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247275 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247276 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247277 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247278 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247279 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247280 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247281 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247282 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247283 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247284 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247285 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247286 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247287 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247288 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247289 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247290 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 247291 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247292 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247293 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247294 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 247295 - ||  || 23 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 247296 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 247297 - ||  || 26 settembre 2001 || NEAT
|-
| 247298 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247299 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247300 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

247301-247400 

|-
| 247301 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247302 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247303 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247304 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247305 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247306 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247307 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247308 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247309 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247310 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247311 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247312 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247313 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247314 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247315 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247316 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247317 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247318 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247319 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247320 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247321 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247322 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247323 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 247324 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247325 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247326 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247327 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247328 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247329 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247330 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247331 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247332 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247333 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247334 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247335 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247336 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247337 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247338 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247339 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247340 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247341 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247342 - ||  || 21 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 247343 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247344 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 247345 - ||  || 29 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 247346 - || 2001 VK || 5 novembre 2001 || Hug, G.
|-
| 247347 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247348 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247349 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247350 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247351 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247352 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247353 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247354 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247355 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 247356 - ||  || 12 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247357 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247358 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247359 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 247360 - || 2001 XU || 7 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 247361 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247362 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247363 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247364 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247365 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247366 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247367 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247368 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247369 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247370 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247371 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247372 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247373 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247374 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247375 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247376 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247377 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247378 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247379 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247380 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247381 - ||  || 11 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 247382 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247383 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247384 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247385 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 247386 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 247387 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247388 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247389 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 247390 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 247391 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247392 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 247393 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247394 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247395 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247396 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247397 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247398 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247399 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247400 - ||  || 8 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|}

247401-247500 

|-
| 247401 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247402 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247403 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 247404 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 247405 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 247406 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 247407 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247408 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247409 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247410 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247411 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247412 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247413 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247414 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247415 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247416 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247417 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247418 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 247419 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 247420 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 247421 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 247422 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247423 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 247424 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 247425 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247426 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247427 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247428 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247429 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247430 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247431 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247432 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247433 - ||  || 21 febbraio 2002 || Stevens, B. L.
|-
| 247434 - ||  || 21 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 247435 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 247436 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 247437 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 247438 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 247439 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 247440 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 247441 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 247442 - ||  || 2 marzo 2002 || NEAT
|-
| 247443 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 247444 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 247445 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 247446 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 247447 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247448 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247449 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 247450 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247451 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 247452 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247453 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247454 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247455 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 247456 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247457 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247458 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247459 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247460 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247461 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247462 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 247463 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 247464 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247465 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 247466 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247467 - ||  || 8 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247468 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247469 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247470 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247471 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247472 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247473 - ||  || 12 maggio 2002 || Broughton, J.
|-
| 247474 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247475 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247476 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247477 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247478 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247479 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 247480 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247481 - || 2002 KG || 16 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 247482 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 247483 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 247484 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 247485 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 247486 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 247487 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 247488 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 247489 - ||  || 5 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 247490 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 247491 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247492 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247493 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247494 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247495 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247496 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 247497 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 247498 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247499 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 247500 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

247501-247600 

|-
| 247501 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247502 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247503 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247504 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247505 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247506 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247507 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247508 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247509 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 247510 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 247511 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247512 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 247513 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247514 - ||  || 8 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 247515 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247516 - || 2002 QA || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247517 - ||  || 16 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247518 - ||  || 22 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247519 - ||  || 27 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 247520 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247521 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247522 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247523 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247524 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247525 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247526 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247527 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247528 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247529 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247530 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 247531 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247532 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 247533 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 247534 - ||  || 3 settembre 2002 || Needville
|-
| 247535 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 247536 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 247537 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 247538 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 247539 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247540 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 247541 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 247542 Ripplrónai ||  || 8 settembre 2002 || Piszkesteto
|-
| 247543 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247544 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247545 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247546 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 247547 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247548 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247549 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 247550 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247551 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247552 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 247553 Berndpauli ||  || 8 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 247554 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 247555 - ||  || 5 settembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247556 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247557 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247558 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247559 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247560 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247561 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247562 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247563 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247564 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247565 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247566 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247567 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247568 - ||  || 20 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247569 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247570 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247571 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247572 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 247573 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 247574 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247575 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247576 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247577 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247578 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247579 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247580 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247581 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247582 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247583 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247584 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 247585 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247586 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247587 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247588 - ||  || 2 ottobre 2002 || Ball, L.
|-
| 247589 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247590 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 247591 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247592 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247593 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247594 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247595 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247596 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247597 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247598 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247599 - ||  || 11 ottobre 2002 || Powell
|-
| 247600 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|}

247601-247700 

|-
| 247601 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247602 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247603 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247604 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247605 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 247606 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 247607 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247608 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247609 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247610 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247611 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247612 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247613 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247614 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247615 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247616 - ||  || 15 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247617 - ||  || 5 ottobre 2002 || Cernis, K.
|-
| 247618 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247619 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247620 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247621 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247622 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247623 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247624 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247625 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247626 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247627 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247628 - ||  || 29 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 247629 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247630 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247631 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 247632 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 247633 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 247634 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 247635 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247636 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247637 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247638 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247639 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247640 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247641 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247642 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247643 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247644 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247645 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247646 - ||  || 13 novembre 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 247647 - ||  || 1 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247648 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 247649 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247650 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247651 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 247652 Hajossy ||  || 26 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247653 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 247654 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 247655 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247656 - ||  || 5 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 247657 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247658 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247659 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247660 - ||  || 11 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247661 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247662 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247663 - ||  || 13 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247664 - ||  || 13 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 247665 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247666 - ||  || 5 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 247667 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247668 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247669 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247670 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 247671 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247672 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 247673 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 247674 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247675 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247676 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 247677 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 247678 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247679 - ||  || 1 gennaio 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 247680 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247681 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247682 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247683 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247684 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247685 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247686 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247687 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247688 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 247689 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 247690 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 247691 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 247692 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247693 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247694 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 247695 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 247696 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247697 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247698 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 247699 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 247700 - ||  || 23 gennaio 2003 || Spacewatch
|}

247701-247800 

|-
| 247701 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 247702 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 247703 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 247704 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 247705 - ||  || 4 febbraio 2003 || Barbieri, C.
|-
| 247706 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 247707 - ||  || 23 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 247708 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 247709 - ||  || 4 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 247710 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 247711 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 247712 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 247713 - ||  || 9 marzo 2003 || NEAT
|-
| 247714 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 247715 - ||  || 24 marzo 2003 || Mikuž, H.
|-
| 247716 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 247717 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 247718 - ||  || 26 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 247719 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 247720 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 247721 - ||  || 28 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 247722 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 247723 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 247724 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 247725 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 247726 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 247727 - ||  || 4 aprile 2003 || Uccle
|-
| 247728 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 247729 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 247730 - ||  || 7 aprile 2003 || Bickel, W.
|-
| 247731 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 247732 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 247733 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 247734 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 247735 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 247736 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 247737 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 247738 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 247739 - ||  || 29 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 247740 - ||  || 5 giugno 2003 || Broughton, J.
|-
| 247741 - ||  || 5 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 247742 - ||  || 8 giugno 2003 || McNaught, R. H.
|-
| 247743 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 247744 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 247745 - ||  || 4 luglio 2003 || LONEOS
|-
| 247746 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 247747 - ||  || 27 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 247748 - ||  || 27 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 247749 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 247750 - ||  || 29 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 247751 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 247752 - ||  || 30 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 247753 - || 2003 PE || 1 agosto 2003 || Broughton, J.
|-
| 247754 - || 2003 PU || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247755 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247756 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247757 - ||  || 3 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 247758 - ||  || 18 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 247759 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 247760 - ||  || 21 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247761 - ||  || 20 agosto 2003 || Crni Vrh
|-
| 247762 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 247763 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 247764 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 247765 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247766 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247767 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247768 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247769 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 247770 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247771 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247772 - ||  || 28 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247773 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 247774 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 247775 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 247776 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247777 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 247778 - || 2003 RF || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247779 - || 2003 RU || 2 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247780 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247781 - ||  || 3 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247782 - ||  || 3 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247783 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247784 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247785 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247786 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247787 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247788 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247789 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247790 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247791 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247792 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247793 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247794 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247795 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247796 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247797 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247798 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247799 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247800 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|}

247801-247900 

|-
| 247801 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247802 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247803 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247804 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247805 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247806 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247807 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247808 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247809 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247810 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247811 - ||  || 17 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 247812 - ||  || 18 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 247813 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247814 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247815 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247816 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247817 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247818 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247819 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247820 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247821 Coignet ||  || 22 settembre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 247822 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247823 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247824 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247825 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247826 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247827 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247828 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247829 - ||  || 27 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247830 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247831 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247832 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247833 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247834 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247835 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247836 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247837 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247838 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247839 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247840 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247841 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 247842 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 247843 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247844 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 247845 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247846 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247847 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247848 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247849 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247850 - ||  || 28 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247851 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247852 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247853 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247854 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247855 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247856 - ||  || 18 ottobre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 247857 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247858 - ||  || 17 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247859 - ||  || 20 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 247860 - ||  || 20 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 247861 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247862 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247863 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247864 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247865 - ||  || 17 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 247866 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247867 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247868 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247869 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247870 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247871 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247872 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247873 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247874 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247875 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247876 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247877 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247878 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247879 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247880 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247881 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247882 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247883 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247884 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247885 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247886 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247887 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247888 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247889 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247890 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247891 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247892 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247893 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 247894 - ||  || 22 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247895 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247896 - ||  || 24 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 247897 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247898 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247899 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247900 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|}

247901-248000 

|-
| 247901 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247902 - ||  || 28 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247903 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 247904 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 247905 - ||  || 18 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247906 - ||  || 19 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247907 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 247908 - || 2003 VS || 5 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247909 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247910 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 247911 - ||  || 4 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247912 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247913 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247914 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247915 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247916 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247917 - ||  || 19 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247918 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247919 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 247920 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247921 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247922 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247923 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 247924 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247925 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247926 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 247927 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247928 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247929 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247930 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247931 - ||  || 23 novembre 2003 || NEAT
|-
| 247932 - ||  || 29 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247933 - ||  || 30 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247934 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 247935 - ||  || 29 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 247936 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247937 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247938 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 247939 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247940 - ||  || 15 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247941 - ||  || 15 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247942 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247943 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247944 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247945 - ||  || 17 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 247946 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247947 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247948 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 247949 - ||  || 17 dicembre 2003 || CSS
|-
| 247950 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 247951 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247952 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247953 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247954 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247955 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247956 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247957 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247958 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247959 - ||  || 22 dicembre 2003 || CSS
|-
| 247960 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247961 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247962 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247963 - ||  || 27 dicembre 2003 || CSS
|-
| 247964 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247965 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247966 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 247967 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 247968 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 247969 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 247970 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 247971 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 247972 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 247973 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 247974 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 247975 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 247976 - ||  || 29 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 247977 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 247978 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 247979 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247980 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247981 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247982 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247983 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247984 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247985 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247986 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247987 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247988 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247989 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247990 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247991 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247992 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247993 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 247994 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 247995 - ||  || 18 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 247996 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 247997 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 247998 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 247999 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 248000 - ||  || 26 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|}

Collegamenti esterni 
 

0247001